Devonport (Devon), Inglaterra
 HMNB Devonport
 Devonport (Nova Zelândia)
 Devonport (Austrália), Tasmânia